В одиночному розряді тенісного турніру Generali Ladies Linz 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Ай Суґіяма здобула титул, у фіналі перемігши Надію Петрову 7-5, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Анастасія Мискіна (чвертьфінал)
 Ай Суґіяма (переможниця)
 В Звонарьова (півфінал)
 Надія Петрова (фінал)

 Даніела Гантухова (1-ше коло)
 Анна Смашнова (чвертьфінал)
 Паола Суарес (чвертьфінал)
 Патті Шнідер (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Linz Open